Светско првенство у хокеју на леду 1994. је било 58. светско хокејашко првенство које се одржало од 25. априла до 8. маја 1994. у Италији - Група А,  Данској – Група Б, Словачкој - Група Ц1 и Шпанији - Група Ц2. 
Светско првенство је по 20. пут освојила Канада.

Светско првенство Група А – Болцано, Канацеи, Милано, Италија
У Групи А су се такмичиле дванаест најбоље рангираних репрезентација које су биле подељене у две групе са по шест екипа. По четири првопласиране екипе пласирале су се у четвртфинале. Шестопласиране екипе из обе групе одиграле су утакмицу за 11. место, а поражена екипа је испала у Групу Б .

Група 1

Група 2

Утакмица за 11. место

Велика Британија је испала у Групу Б.

Плеј-оф рунда

Четвртфинале

Полуфинале

Утакмцица за 3. место

Финале

Светско првенство Група Б – Копенхаген, Алборг, Данска
У Групи Б су се такмичиле осам репрезентација које су се бориле за пласман од тринаестог до двадесетог места. Првопласирана екипа је остварила пласман у Групу А. Последњепласирана екипа је испала у Групу Ц1.

Светско првенство Група Ц1 – Спишка Нова Вес, Попрад, Словачка
У Групи Ц1 су се такмичиле седам репрезентација које су се бориле за пласман од 21. до 27. места. Првопласирана екипа је остварила пласман у Групу Б. Због одустајања Северне Кореје од учешћа ниједна репрезентација није испала у Групу Ц2..

Квалификације за Групу Ц2 
Све квалификације су одигране од 7. до 20. новембра 1993. године.

Група 1 – Естонија/Летонија 
Одиграна је по једна утакмица у Талину и Електренају. Победник групе остварио је пласман у Групу Ц2 на Светском првенству 1994. године.

Група 2 – Хрватска
Обе утакмице одигране су у Загребу. Победник групе остварио је пласман у Групу Ц2 на Светском првенству 1994. године.

Група Ц2 - Шпанија
У Групи Ц2 су се такмичиле осам репрезентација које су биле подељене у две групе по четири екипа. По две првопласиране из обе групе пласирале су се у финалну групу од 28. до 31. места. Победник је остварио пласман у Групу Ц1. Трећепласиране и четвртопласиране екипе из обе групе пласирале су се у завршну групу од 32. до 35. места.

Група 1

Група 2

Група од 28. до 31. места

Репрезентација Естоније је остварила пласман у Групу Ц1.

Група од 32. до 35. места

Референце 

Комплетни резултати

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у 1994.
Хокеј на леду у Италији
Хокеј на леду у Данској
Хокеј на леду у Словачкој
Хокеј на леду у Шпанији